Кюрике (арм. Կյուրիկե) — имя собственное.

 Кюрике I — первый царь и основатель Ташир-Дзорагетского царства (около 980—989); основатель династии Кюрикидов.
 Кюрике II (ум. 1089) — третий правитель царства Лори (1048—1089) из династии Кюрикидов.
 Кюрике IV (ум. 1102) — король Кахетии (см. Kvirike IV of Kakheti).

См. также 
 Кюрикиды